Przodownik pracy
Przodownik turystyki górskiej
 przodownik – stopień podoficerski w Straży Granicznej II RP, Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Służbie Więziennej, Straży Ochrony Kolei